Шалов:
 Шалов, Владислав (род. 1943) — советский футболист.
 Шалов, Герман (1852—1925) — немецкий банкир и орнитолог-любитель.

См. также 
 Шалово
 Шаловка